Міттенвільє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 14 км на захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Міттенвільє і Вериньї було об'єднано в новий муніципалітет Міттенвільє-Вериньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 515,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Міттенвільє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Міттенвільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар